Ersmark – miejscowość (tätort) w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Västerbotten, w gminie Umeå.

Według danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego liczba ludności wyniosła: 1650 (31 grudnia 2015), 1628 (31 grudnia 2018) i 1627 (31 grudnia 2019).

Przypisy 

Miejscowości w gminie Umeå